5-е Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры 2014 года — прошло с 25 января по 16 марта 2014 года. Победителем стала команда «Энергия» (Шатура).

Участники 
В турнире должны были принять участие 22 команды из семнадцати регионов страны.

Предварительный этап 
На предварительном этапе 22 команд были разбиты на пары по географическому принципу и провели по два матча на поле каждого из соперников (25-26 января и 1-2 февраля). Команда, набравшая наибольшее число очков во всех четырех матчах, попадала в финальный турнир.

Однако перед проведением матчей от участия в турнире отказался ХК «Мончегорск», который должен был играть с командой «Энергия» (Шатура). В связи с чем, решением ФХМР команда СК «Обухово» (Обухово) как команда-организатор финального турнира была допущена в финальный турнир без отборочных матчей, а команда «Энергия» (Шатура) в отборочном турнире должна была играть с командой «Старт» (Нерехта), которая ранее была определена как соперник СК «Обухово».

СК института физкультуры (Хабаровск) — «Надежда-2» (Биробиджан) — 13:3, +:–, 9:5, 5:4

«Сибсельмаш-КФК» (Новосибирск) — «Чарас» (Уст-Кан, Республика Алтай) — 15:3, 8:2, 10:4, 13:3

«Факел» (Богданович) — «Северский трубник» (Полевской) — 5:1, 3:8, 2:3, 2:6

«Прометей» (Киров) — «Кама» (Пермь) — +:– (отказ)

«Салют» (Котлас, Архангельская область) — ХК «Сыктывкар» (Сыктывкар) — +:– (отказ)

«Севмаш» (Северодвинск, Архангельская область) — ХК «Боровичи» (Боровичи, Новгородская область) — +:– (отказ)

«Энергия» (Шатура, Московская область) — «Старт» (Нерехта, Костромская область) — 10:3, 13:4, 12:1, 6:3

«Звезда» (Курск) — «Кардиолог» (Рязань) — 3:6, 4:11, –:+, –:+

«Динамо» (Самара) — «Кировец» (Уфа) — 8:2, 9:3, 9:5, 7:6

УВАУ ГА (Ульяновск) — «Универсал-КФК» (Саратов) — +:– (отказ)

Финальный турнир 
В финальном турнире с 14 по 16 марта приняли участие 7 победителей пар и команда СК «Обухово» (Обухово, Московская область), как организатор финального турнира. Команды Кирова, Новосибирска и Самары на финальный турнир не прибыли.

В связи с плюсовой температурой и ярким солнцем, для предотвращения приведения ледового покрытия в непригодное состояние, все матчи проводились ранним утром и поздним вечером с перерывом в дневные часы — период наибольшей температуры.

Восемь команд были разбиты на две группы, в каждой из которых прошел круговой турнир.
По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в полуфиналах, и разыграли 1—4 места. Остальные команды провели стыковые матчи за 5—6 места и 7—8 места. Все матчи турнира игрались по укороченному регламенту – в два тайма по 30 минут, кроме финального матча за 1—2 места, игравшегося по полному регламенту.

Групповой этап 
Группа А

Группа Б

Плей-офф 
Матч за 7-8 места

СКИФ (Хабаровск) – «Кардиолог» (Рязань) – 6:0

Матч за 5-6 места

УВАУ ГА (Ульяновск) – «Севмаш» (Северодвинск) – +:– (отказ)

Плей-офф за 1 – 4 места.

Ссылки 
 Первенство России среди КФК 2014 на rusbandy.ru 

Первенство России по хоккею с мячом среди КФК
2014 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2014 году
Спортивные соревнования в Обухово